El término Mijáilovskaya  puede referirse a:

Mijáilovskaya (Kargopol, Arjánguelsk), localidad del raión de Kargopol del óblast de Arjánguelsk, en Rusia.
Mijáilovskaya (Ustia, Arjánguelsk), localidad del raión del Ustia del óblast de Arjánguelsk, en Rusia.
Mijáilovskaya (Vérjniaya Toima, Arjánguelsk), localidad del raión de Verjniaya Toima del óblast de Arjánguelsk, en Rusia.
Mijáilovskaya (Vinograd, Arjánguelsk), localidad del raión de Vinograd del óblast de Arjánguelsk, en Rusia.
Mijáilovskaya (Rovdino, Shénkursk, Arjánguelsk), localidad del municipio de Rovdino del raión de Shénkursk del óblast de Arjánguelsk, en Rusia.
Mijáilovskaya (Ust-Padenga, Shénkursk, Arjánguelsk), localidad del municipio de Ust-Padenga del raión de Shénkursk del óblast de Arjánguelsk, en Rusia.*
Mijáilovskaya (Krasnodar), localidad del krai de Krasnodar, en Rusia.
Mijáilovskaya (Volgogrado), localidad del óblast de Volgogrado, en Rusia.
Mijáilovskaya (Veliki Ústiug, Vólogda), localidad del raión de Veliki Ústiug del óblast de Vólogda, en Rusia.
Mijáilovskaya (Verjovazhe, Vólogda), localidad del raión de Verjovazhe del óblast de Vólogda, en Rusia.
Mijáilovskaya (Vózhega, Vólogda), localidad del raión de Vózhega del óblast de Vólogda, en Rusia.